Pitkäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pitkäsaari (ö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,50, long 27,02),  (43 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,43, long 27,07),  (77 ha)
 Långholm (ö i Finland, Nyland), Helsingfors,  (2 ha)
 Långholmen (ö i Finland, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn),  (26 ha)
 Pitkäsaari (ö i Jämsä, Kankarisvesi),  (1 ha)
 Pitkäsaari (ö i Loppi),  (2 ha)
 Pitkäsaari (ö i Jämsä, Kolhinselkä),  (0 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,93, long 26,74), 
 Pitkäsaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,11, long 26,73),  (2 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,69, long 26,70),  (1 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,79, long 26,66),  (3 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,70, long 26,90),  (1 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,86, long 25,83),  (0 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,45, long 27,84),  (2 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Uleåborg),  (0 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,73, long 28,92),  (31 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,67, long 29,03),  (10 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,57, long 28,96),  (2 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,22, long 29,16),  (2 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,38, long 29,16),  (0 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,14, long 29,49),  (4 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,37, long 30,04),  (1 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,22, long 28,10), 
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,23, long 28,30),  (5 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,36, long 28,44),  (3 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,42, long 27,56),  (14 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Österbotten), Järviseutu,  (1 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Mellersta Österbotten), Kaustby,  (1 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland, Forssa, lat 60,77, long 23,75),  (0 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland, Forssa, lat 60,90, long 23,86),  (0 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,02, long 24,25),  (2 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand),  (1 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,62, long 27,20),  (1 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,86, long 28,13), 
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,77, long 28,22),  (52 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,75, long 28,48),  (38 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,00, long 28,58),  (1 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,94, long 28,94),  (0 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,04, long 28,97),  (8 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Haapavesi-Siikalatva),  (8 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,24, long 26,69),  (5 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,42, long 24,76), 
 Pitkäsaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi),  (1 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,65, long 28,38),  (2 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,70, long 29,36), 
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,89, long 29,46), 
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,69, long 29,05),  (4 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,41, long 29,70),  (1 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,16, long 26,12),  (1 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,64, long 29,83),  (7 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,52, long 29,44),  (93 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,25, long 24,95), 
 Pitkäsaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,31, long 24,81),  (0 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,29, long 23,86),  (3 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,35, long 27,04), 
 Pitkäsaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,75, long 25,60),  (4 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,45, long 28,07),  (22 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,44, long 28,37),  (0 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,49, long 30,60),  (1 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax),  (3 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,31, long 28,75),  (3 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,43, long 27,72),  (3 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (1 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,08, long 28,73),  (2 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,92, long 27,39),  (2 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,06, long 27,42),  (3 ha)
 Pitkäsaari (ö i Pihtipudas, Muurasjärvi),  (1 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,70, long 24,20),  (1 ha)
 Pitkäsaari (ö i Viitasaari, Kymönselkä), 
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,48, long 28,64), 
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,38, long 28,82),  (0 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,37, long 28,98),  (0 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,48, long 29,18),  (1 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,23, long 24,01),  (3 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,25, long 24,31),  (3 ha)
 Pitkäsaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi),  (0 ha)
 Pitkäsaari (ö i Särkiperä), ö i Kuusamo,  (19 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar